Hashtrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hashtrūd (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Hashtrūd, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar